PTE steht als Abkürzung für:

 Periodic Table of Elements, siehe Periodensystem
 Phosphotriesterase
 Portugiesischer Escudo, ISO-Währungscode
 Universität Pécs (Pécsi Tudományegyetem) in Ungarn
 Powszechne Towarzystwo Emerytalne, eine Unternehmensform privater Rentenversicherer in Polen

Pte. steht als Abkürzung für:

Private, Dienstgrad der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs

Abkürzung